Botanische Zeitung ist der Titel folgender Fachzeitschriften zur Botanik:

 Botanische Zeitung (1802), 1802 bis 1807 von der  Botanischen Gesellschaft in Regensburg herausgegebenes Fachblatt mit verschiedenen Nebentiteln
 Botanische Zeitung (1843), 1843 bis 1910 teilweise als Zeitung herausgegebenes Periodikum